«Ах, эти брюки» (другое название — «Поглаженные розы») () — русско-польская немая чёрно-белая короткометражная кинокомедия, снятая режиссёром Эдвардом Пухальским в 1914 году (по другим сведениям, фильм «Ах, эти брюки» поставил К. Каминский).

Кинолента не сохранилась.

Сюжет 
Кино — фарс. Трагическая ситуация со счастливым и весёлым финалом.

В ролях 
 Казимира Невяровская — Кама
 Владислав Щавинский — Владек
 Ванда Мановская — Дульская
 Виктор Мисевич — портной

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Ах, эти брюки» на сайте Internet Movie Database (IMDb) 

Фильмы России 1914 года
Кинокомедии 1914 года
Кинокомедии Российской империи
Немые фильмы Российской империи
Короткометражные фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Кинокомедии Польши
Немые фильмы Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы Польши 1914 года